Coghlan est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Coghlan, homme d'État de Rhodésie du Sud ;
 Chris Coghlan, joueur de baseball américain ;
 Eamonn Coghlan, athlète irlandais, naturalisé américain ;
 John Coghlan, batteur du groupe anglais Status Quo ;
 Lorraine Coghlan, joueuse de tennis australienne ;
 Melissa Coghlan, réalisatrice et productrice américaine ;
 Rose Coghlan (1851-1932), actrice anglaise ;
 Will Coghlan, joueur de tennis australien.

Divers 
 Coghlan est un des quarante-huit quartiers de Buenos Aires.
 Coghlan's, une entreprise canadienne de matériel de camping.

Patronyme anglais